Heinrich-Heine-Straße steht für:
 Heinrich-Heine-Straße (Berlin)
 Heinrich-Heine-Straße (Erfurt), Innerortsstraße in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Löbervorstadt
 Heinrich-Heine-Straße (Kassel), Innerortsstraße in Kassel, siehe Liste der Kulturdenkmäler in der Südstadt (Kassel) #Gesamtanlage Heinrich-Heine-Straße
 Heinrich-Heine-Straße (Meißen), Innerortsstraße in Meißen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zaschendorf (Meißen)
 Heinrich-Heine-Straße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Niederlößnitz (A–L)
 Heinrich-Heine-Straße (Weimar), Thüringen
 U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße in Berlin

Siehe auch:
 Heinrich-Heine-Allee
 Heinrich-Heine-Platz
 Heinestraße